Carlos Francisco de Prusia (en alemán, Karl Franz von Preußen; Potsdam, Imperio alemán, 15 de diciembre de 1916-Arica, Chile, 23 de enero de 1976) fue un príncipe alemán, miembro de la dinastía Hohenzollern y consecuentemente príncipe imperial y príncipe de Prusia.

Biografía 
Carlos Francisco de Prusia (en alemán Karl Franz von Preußen) nació en Potsdam, cerca de Berlín, durante la Primera Guerra Mundial. Era el único hijo del príncipe Joaquín de Prusia (1890-1920) y su esposa, la princesa María Augusta de Anhalt (1898-1983). El padre de Carlos Francisco era hijo de Guillermo II, último emperador de Alemania.

Dado que la República de Weimar fue proclamada cuando Carlos Francisco era todavía muy joven, apenas disfrutó de la posición privilegiada de su familia. Cuando el emperador abdicó en noviembre de 1918, Carlos Francisco ocupaba el puesto número doce en la línea de sucesión al trono alemán. En 1920, ante las duras circunstancias de los Hohenzollern, el príncipe Joaquín se suicidó.

Tras la muerte de su padre, Carlos Francisco fue educado por su tío paterno, el príncipe Eitel (1883-1942), hasta que su madre recibió la custodia total de su hijo en 1921. Un año después, la princesa María Augusta demandó a su suegro, el depuesto Guillermo II, por no haber pagado el apoyo económico que le habían prometido en las cláusulas matrimoniales cuando se casó con el príncipe Joaquín en 1916. El abogado del emperador alegó que, dado que las leyes de los Hohenzollern ya no estaban en vigor, dichas obligaciones habían desaparecido.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Carlos Francisco luchó en el bando alemán, en el frente oriental, en Polonia, y le fue otorgada la Cruz de Hierro.

Matrimonios y descendencia 
El 5 de octubre de 1940 Carlos Francisco se casó con la princesa Enriqueta de Schönaich-Carolath, hija de la princesa Herminia de Reuss-Greiz, segunda esposa de su abuelo, el ex-káiser Guillermo II. La ceremonia tuvo lugar en la residencia del emperador en Holanda, donde estaba exiliado, y donde falleció un año después. La pareja tuvo tres hijos:

 Francisco Guillermo (3 de septiembre de 1943); estuvo casado con la actual pretendiente al trono imperial ruso, María Romanov; han tenido un hijo, y están actualmente divorciados. 
 Federico Cristián (3 de septiembre de 1943-26 de septiembre de 1943), hermano gemelo del anterior, falleció prematuramente.
 Francisco Federico Cristián (17 de octubre de 1944).

Carlos Francisco y su primera esposa se divorciaron en 1946. El 9 de noviembre de ese año Carlos Francisco contrajo matrimonio morganático con Luise Dora Hartmann (1909-1961). No tuvieron hijos y se divorciaron en 1959.

Por último contrajo matrimonio morganático una vez más el 20 de julio de 1959 en Lima, Perú, con Eva María Herrera Valdeavellano (1922-1987); el matrimonio duró hasta el fallecimiento del príncipe, en 1975. La pareja tuvo dos hijas:
 Alejandra María Augusta (nacida el 29 de abril de 1960 en Lima), casada con Juan Alberto Reboa.
 Desirée Anastasia María (nacida el 13 de julio de 1961 en Lima), casada con el diplomático Juan Carlos Gamarra Skeels.

Ancestros

Bibliografía 
 http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9B01E2DA1131E433A2575AC1A9619C946195D6CF&scp=25&sq=anhalt+princess&st=p
 http://thepeerage.com/p10394.htm#i103932

Nacidos en Potsdam
Fallecidos en Arica
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Emigrantes alemanes hacia Chile
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia